Admiralty House pode referir-se a um dos seguintes palácios:

 Admiralty House (Estocolmo)
 Admiralty House (Londres)
 Admiralty House (Sydney)

Desambiguação